

Origem
Proença é um topónimo português de raiz occitana, correspondente à grafia medieval de Provença, uma das regiões da França.

A palavra Proença encontra-se registrada, por exemplo, numa "tençon" (tenção) medieval, entre Albèrt (de Sisteron) e um monge, sobre a supremacia catalã ou francesa na Occitânia:

"Monges, causetz, segon vòstra sciença,
qual valon mais, Catalan o Francés?
E met de çai Gasconha e Proença
e Lemosin, Alvernha e Vianés,
e de lai met la tèrra dels dos reis;
e car sabètz d’els tots lor captenença,
vuelh que'm digatz en quals plus fins prètz es."

Por essa razão, admite-se uma possível origem occitana das populações que estabeleceram estas aldeias, ao tempo da Reconquista cristã da Península Ibérica.

Proença é um nome comum a:

Localidades
 Proença-a-Nova - concelho do distrito de Castelo Branco;
 Proença-a-Nova - freguesia no concelho de Proença a Nova;
 Proença-a-Velha - freguesia no concelho de Idanha a Nova;

Bairros

 Jardim Proença - bairro no município de Campinas, Brasil;

Pessoas
 Raul Proença (1884-1941), escritor e intelectual português, membro da Seara Nova.

Desambiguação